Самуэ́ль Ди Ка́рмине (; 20 сентября 1988, Флоренция, Тоскана, Италия) — итальянский футболист, нападающий клуба «Кремонезе».

Биография 
Ди Кармине дебютировал в Серии A 25 октября 2006 года в матче с «Торино», закончившимся победой «Фиорентины» 1:0. Свой первый гол за «фиалок» Самуэль забил 8 ноября 2007 года в матче группового этапа Кубка УЕФА против «Эльфсборга», сделав счёт 6:1 в пользу «Фиорентины».

1 июля 2008 года «Куинз Парк Рейнджерс» взял Ди Кармине в годичную аренду. 28 октября он забил свой первый гол за «Куинз Парк Рейнджерс», на 54-й минуте в матче против «Бирмингема».

19 августа 2009 года Ди Кармине отправился в аренду в клуб «Галлиполи», выступающий в Серии B. Два дня спустя он сыграл за «Галлиполи» свой первый матч, против «Асколи», выйдя на замену во втором тайме. Тот матч закончился со счётом 1:1.

2 августа 2010 года Ди Кармине перешёл в совладение в «Фрозиноне». 7 июля 2011 года Ди Кармине присоединился к «Читтаделле», которая приобрела 50 % прав на игрока у вылетевшего «Фрозиноне».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте goal.com 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Галлиполи»
Игроки ФК «Фрозиноне»
Игроки ФК «Читтаделла»
Игроки ФК «Перуджа»
Игроки ФК «Виртус Энтелла»
Игроки ФК «Юве Стабия»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Кротоне»
Игроки ФК «Кремонезе»